Gigo van Forcalquier, co-graaf van Forcalquier (1129-1149)
 garbage in, garbage out, een informatica-uitdrukking